|-
| (90101) 2002 XG21||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90102) 2002 XQ21||||2 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90103) 2002 XK25||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90104) 2002 XE29||||5 грудня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (90105) 2002 XF33||||6 грудня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90106) 2002 XY33||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90107) 2002 XJ34||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90108) 2002 XB35||||6 грудня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90109) 2002 XR39||||9 грудня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (90110) 2002 XH44||||6 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90111) 2002 XJ44||||6 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90112) 2002 XZ44||||7 грудня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (90113) 2002 XG52||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90114) 2002 XU52||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90115) 2002 XJ54||||10 грудня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (90116) 2002 XY59||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90117) 2002 XG60||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90118) 2002 XY60||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90119) 2002 XV65||||12 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90120) 2002 XG71||||10 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90121) 2002 XO72||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90122) 2002 XO73||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90123) 2002 XO76||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90124) 2002 XJ80||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90125) 2002 XR80||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90126) 2002 XC81||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90127) 2002 XE81||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90128) 2002 XL81||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90129) 2002 XQ81||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90130) 2002 XK82||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90131) 2002 XB85||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90132) 2002 XY85||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90133) 2002 XV86||||11 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90134) 2002 XZ95||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90135) 2002 XH105||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90136) 2002 XO105||||5 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90137) 2002 XK112||||6 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 90138 Діль (Diehl)||2002 YD||25 грудня 2002||Обсерваторія Дезерт-Мун||Б. Стівенс
|-
| (90139) 2002 YA1||||27 грудня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 90140 Ґомесдоне (Gomezdonet)||||28 грудня 2002||Обсерваторія Пла-д'Арґін||Рафаель Феррандо
|-
| (90141) 2002 YO3||||28 грудня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90142) 2002 YS5||||27 грудня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90143) 2002 YS6||||28 грудня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (90144) 2002 YX6||||28 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90145) 2002 YA9||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90146) 2002 YZ9||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90147) 2002 YK14||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90148) 2002 YL14||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90149) 2002 YX16||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90150) 2002 YP17||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90151) 2002 YQ20||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90152) 2002 YV20||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90153) 2002 YW23||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90154) 2002 YL24||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90155) 2002 YW25||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90156) 2002 YS29||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90157) 2002 YH30||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90158) 2002 YL30||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90159) 2002 YZ30||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90160) 2002 YB33||||29 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90161) 2002 YM34||||31 грудня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90162) 2003 AO3||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90163) 2003 AS5||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90164) 2003 AD6||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90165) 2003 AK6||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90166) 2003 AR6||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90167) 2003 AK8||||3 січня 2003||Нашвілл||Рой Клінґан
|-
| (90168) 2003 AM11||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90169) 2003 AF12||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90170) 2003 AY12||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90171) 2003 AC14||||1 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90172) 2003 AM14||||2 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90173) 2003 AF17||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90174) 2003 AK19||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90175) 2003 AY21||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90176) 2003 AK24||||4 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90177) 2003 AK25||||4 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90178) 2003 AG27||||4 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90179) 2003 AE28||||4 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90180) 2003 AT28||||4 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90181) 2003 AS29||||4 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90182) 2003 AY29||||4 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90183) 2003 AB31||||4 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90184) 2003 AS33||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90185) 2003 AC36||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90186) 2003 AV36||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90187) 2003 AF37||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90188) 2003 AY38||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90189) 2003 AS40||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90190) 2003 AB41||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90191) 2003 AC41||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90192) 2003 AZ41||||7 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90193) 2003 AZ50||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90194) 2003 AP54||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90195) 2003 AQ54||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90196) 2003 AQ55||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90197) 2003 AW58||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90198) 2003 AK59||||5 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90199) 2003 AY62||||8 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (90200) 2003 AO63||||8 січня 2003||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

90100